Franz Beckert – ginnasta tedesco
 Patrick Beckert – pattinatore di velocità su ghiaccio tedesco
 Stephanie Beckert – pattinatrice di velocità su ghiaccio tedesca